Nashville je lahko:

 Nashville, mesto v Tennesseeju, ZDA
 USS Nashville, ime več plovil Vojne mornarice ZDA